Не́бо Москвы́:
 Небо Москвы — пьеса.
 Небо Москвы — фильм, поставленный по одноимённой пьесе.

См. также 
 Небо (значения)